Де́ві або Да́ві (, дев.देवी) може означати прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Гемфрі Деві (; 1778—1829) — британський фізик і хімік.
 Едмунд Деві (; 1785—1857) — британський хімік, двоюрідний брат Гемфрі Деві.
 Махасундарі Деві (дев.महासुंदरी देवी; 1922—2013) — індійська художниця.
 Роберт Даві (; 1951) — американський актор.

Ім'я 
 Даві Зельке (; 1995) — німецький футболіст, нападник
 Деві Классен (; 1993) — нідерландський футболіст, півзахисник і нападник.
 Деві Чанкотадзе (груз.დევი ჭანკოტაძე; 1961) — грузинський генерал, начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Грузії (2009—2012).

Топонім 

 Деві () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна (США).
 Деві () — місто у Флориді, передмістя Маямі (США).

Інше 
 Деві (дев. देवी, devi) — жіночий аспект божественного початку в індуїзмі.

Див. також 
 Лампа Деві
 Медаль Деві
 Дейві